Лос Хапонесес има више значења:

 Лос Хапонесес (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Хапонесес (Рио Бланко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику